In 1995 werd het 81ste Campeonato Pernambucano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pernambuco. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 29 januari tot 30 juli. Santa Cruz werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase
Destilaria kreeg vijf strafpunten voor het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler.

Tweede fase

Finale
Náutico won omdat het een beter resultaat het in de reguliere competitie

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Play-off
Doordat Santa Cruz beide fases won was er geen finale voor het tweede toernooi nodig.

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Pernambucano
Per